Naselja u BiH:
 Solakovići (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača
 Solakovići (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Solakovići (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak